Туман — денежная единица:

 Персидский туман — денежная единица Персии до денежной реформы 1932 года.
 Туман Иранского Азербайджана — денежная единица Демократической Республики Азербайджан в 1946 году.
 Иранский туман — неофициальная счётная денежная единица, равная 10 иранским риалам, а также денежная единица, которая будет введена на основании закона 2020 года, равная 10 000 риалам.

См. также 
 Туман (значения)